Dorfkirche Blankenfelde steht für:

 Dorfkirche Blankenfelde (Berlin) in Berlin-Blankenfelde
 Dorfkirche Blankenfelde (Blankenfelde-Mahlow) in der brandenburgischen Gemeinde Blankenfelde-Mahlow im Landkreis Teltow-Fläming